Monggar – dystrykt w Bhutanie
 Monggar – gewog w Bhutanie, w dystrykcie Monggar
 Monggar-dzong – miasto w Bhutanie, stolica dystryktu o tej samej nazwie